Il singolare del torneo di tennis ATP Montevideo 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Alberto Berasategui che ha battuto in finale Francisco Clavet 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (campione)
 Àlex Corretja (primo turno)
 Sláva Doseděl (primo turno)
 Karel Nováček (quarti di finale)

 Gilbert Schaller (semifinali)
 Albert Costa (secondo turno)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Franco Davín (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Montevideo 1994
ATP Tour 1994